«Закон мести» () — фильм 1999 года, главные роли в котором исполнили Микки Рурк, Скотт Лит, Боджесси Кристофер и Нина Офенбок.

Сюжет 
Главный герой фильма по имени Рэймонд Фрай сел в тюрьму за непреднамеренное убийство на 14 лет, но вышел через 7.  Но эти долгие годы не смогли погасить жажду мести в груди жестокого и непредсказуемого полицейского Джека Брэккена (Микки Рурк), поклявшегося отомстить за смерть своей жены жизнью убийцы. Он начинает преследовать Рэймонда. Фрай знакомится с молодой парой и оказывается подставленным под новое убийство…

В ролях

Рецензии 
Михаил Иванов на сайте «Видеогид» критикует эту картину. По его мнению, «Закон мести» — это «на редкость скучный, затянутый и болтливый триллер с трудно прослеживаемым сюжетом» и плохой актёрской игрой: в частности, как отмечает рецензент, Микки Рурк сыграл в картине «просто отвратительно».

Примечания

Ссылки 
 Информация о фильме
  

Фильмы-драмы США